Карлинское — название населённых пунктов в России:

 Карлинское — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Карлинское — село в составе города Ульяновск Ульяновской области.

См. также 

 Урено-Карлинское